NGC 4759A
NGC 4759B